Пиленай:

 Пиленай — замок в средневековой Литве.
 Пиленай — героико-эпическая опера Витаутаса Кловы.